Kolzow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wassiljewitsch Kolzow (1809–1842), russischer Dichter
 Boris Sergejewitsch Kolzow (* 1988), russischer Dartspieler
 Kirill Anatoljewitsch Kolzow (* 1983), russischer Eishockeyspieler
 Konstantin Kolzow (* 1981), weißrussischer Eishockeyspieler; siehe: Kanstanzin Kalzou
 Michail Jefimowitsch Kolzow (1898–1940), sowjetischer Publizist
 Nikolai Konstantinowitsch Kolzow (1872–1940), russischer Biologe
 Roman Kolzow (* 1981), russischer Radsportler

Kolzow bezeichnet:
 Kolzow, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Kołczewo

Siehe auch:
 Kolzo
 Køltzow
 Kölzow, Ortsteil von Dettmannsdorf